Esporte Clube Bahia
 Figueirense Futebol Clube
 Paysandu Sport Club
 Athletic Club (Minas Gerais)

Ver também 
 

Desambiguações de esportes